Делонг, ДеЛонг (, ) — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Алан Делонг (н. 1948) — канадський політик, чинний депутат Законодавчих зборів Альберти, який представляє виборчий округ Калгарі-Боу та Прогресивно-консервативну асоціацію.
 Джордж Вашингтон ДеЛонг (1844–1881) — американський мореплавець та полярний дослідник.
 Делонг Павло (1970) — польський та російський актор театру та кіно.
 Том ДеЛонг (1975) — американський музикант.

Див. також 
 Делон